Francesco Calasso (1904-1965) – giurista e accademico italiano
Gian Pietro Calasso (1937) – regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano
Giuseppe Calasso (1899-1983) – politico e sindacalista italiano
Roberto Calasso (1941-2021) – scrittore e editore italiano